Орографическая облачность — явление, связанное с преодолением воздушными массами возвышенностей горного рельефа, в результате которого образуются различные формы чечевицеобразных облаков, а также параллельные гряды облаков.

Описание процесса 
При пересечении воздушным потоком горного хребта с наветренной стороны формируются волны. В восходящих потоках образуются гряды облаков, а безоблачные промежутки формируются нисходящими потоками.

Литература

Ссылки 
 Орографические облака высоко-слоистые и слоисто дождевые — Altostratus и Nimbostratus (As и Ns)
 Метеорологический словарь
 Справочник «Экология»

Классификация облаков